Grote Trek (Zuid-Afrika), de tocht waarmee de Nederlandstalige bewoners van Zuid-Afrika zich onttrokken aan het Britse koloniale bestuur in de periode rond 1840
Grote Trek (België), een jaarlijkse voettocht/bedevaart van zo'n 57 km in België